Ryan Harrison och Michael Venus var regerande mästare men de valde att inte tävla tillsammans detta år. Harrison spelade tillsammans med Vasek Pospisil och förlorade i den första omgången mot Federico Delbonis och Benoît Paire. Venus spelade tillsammans med Raven Klaasen och förlorade i den tredje omgången mot Nikola Mektić och Alexander Peya.

Pierre-Hugues Herbert och Nicolas Mahut vann titeln efter att ha besegrat Oliver Marach och Mate Pavić med 6–2, 7–6(7–4) i finalen.

Seedning 

 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (tredje omgången)
 Oliver Marach /  Mate Pavić (final)
 Henri Kontinen /  John Peers (kvartsfinal)
 Jamie Murray /  Bruno Soares (andra omgången)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (kvartsfinal)
 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (segrare)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (första omgången)
 Nikola Mektić /  Alexander Peya (semifinal)
 Ivan Dodig /  Rajeev Ram (andra omgången)
 Raven Klaasen /  Michael Venus (tredje omgången)
 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (andra omgången)
 Feliciano López /  Marc López (semifinal)
 Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (kvartsfinal)
 Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (första omgången)
 Julio Peralta /  Horacio Zeballos (andra omgången)
 Mike Bryan /  Sam Querrey (första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Se även 
 Herrdubbel vid Franska öppna 2011
 Herrdubbel vid Franska öppna 2013

Källor

Noter

Externa länkar 
  Roland Garros, matcher och resultat
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018